Osoby o tym nazwisku:
 Cäsar Stenzel – niemiecki architekt
 Johann Jakob Stenzel – saski dyplomata
 Maria Stenzel – polska siatkarka